Настоящий информационный список составлен для информационно-справочной поддержки статей о марсианском кратере Езеро и о его исследовании марсоходом «Персеверанс» (экспедиция НАСА «Марс-2020»), начатом в 2021 году. Он включает перечень объектов марсианского кратера Езеро, получивших названия по ходу работы марсохода и ведётся в соответствии с хронологией экспедиции «Марс-2020», с датировками одновременно в земном и в марсианском исчислении и отсчётом солов со дня посадки 18 февраля 2021 года.

Принцип ведения списка — по одной фотографии на сол, с перечислением имён заснятых в этот день объектов, или, в особых случаях, с аннотацией примечательных событий (например, пылевая буря). Преимущество отдаётся видовым снимкам, помогающим составить представление о том или ином участке Марса. В порядке исключения в комментариях может быть размещён дополнительный снимок точек взятия образцов крупным планом.

Единственным источником данных по координатам местонахождения марсохода на каждый сол служат файлы в формате GeoJSON, загружаемые с сервиса НАСА. Поскольку координаты сообщаются там с точностью до одной миллионной доли градуса (шесть знаков после запятой, для Марса это точность порядка 5 см), при незначительных пробегах данные, переводимые шаблоном таблицы в минуты и секунды, могут при этом оставаться прежними.

Список иллюстраций

1-73

84-179

180–210

Круговые панорамы

С места посадки

С места посадки было отснято несколько панорам с различными настройками фокуса и, соответственно, охвата кадра. Эти панорамы позволяют создать представление о линии горизонта в той области, где начал трудиться марсоход, и на этом основании хотя бы приблизительно атрибутировать места съёмок последующих снимков ровера — в том числе, на фотографиях, приводимых в данном иллюстрированном служебном списке.

В 4-й сол при шаге поворота камеры между кадрами 4-5° для полного охвата 360° потребовалось, с учётом необходимых перехлёстов, 79 кадров. Не все из них в равной степени удачны по цветовой гамме и особенно применительно к заднему плану, где многие горы видны нечётко.

В 11-й сол за счёт увеличения угла обзора количество исходных кадров, необходимых для полного охвата 360°, уменьшилось до 46. Это позволило увеличить вертикальный охват.

Литература

Ссылки 
  — трассы движения Perseverance и полётов Ingenuity, а также их текущее местоположение

Примечания 

Кратеры Марса
Исследование Марса
2021 год в космонавтике